GDS steht für:
 GDS – International Shoe Fair, eine Internationale Schuhmesse in Düsseldorf
 Kurzbezeichnung für das GDSII-Datenformat, dem Standard für CAD-Daten im EDA-Bereich
 Gemeinschaft für deutsche Studentengeschichte e.V., eine historische Vereinigung, die sich mit Geschichte und aktuellen Problemen von Hochschule, Studentenschaft, studentischen (v. a. Studentenverbindungen) und akademischen Organisationen befasst 
 Geodaten-Server, siehe Web GIS
 Geomagnetic Deep Sounding, eine Methode zur Messung von Feldkomponenten, siehe Magnetotellurik
 Geriatrische Depressionsskala, auch als Depressionstest nach Yesavage bezeichnet, ein Mitte der 1980er Jahre von J. A. Yesavage entwickeltes und international weit verbreitetes Assessmentinstrument
 German Dharmaduta Society, eine buddhistische Gesellschaft in Deutschland
 Gesamtdeutscher Studentenverband
 Geschaltete Dauerschaltung, z. B. wenn die Treppenhausbeleuchtung so geschaltet ist, dass sie nach 2 Minuten automatisch ausgeht 
 Globales Distributionssystem, siehe Computerreservierungssystem, ein Medium, mit dem Reisebüros Informationen und Vakanzen abfragen sowie Kundendaten und Leistungen erfassen, verarbeiten bzw. buchen können 
 Google Desktop Search, war ein Desktop-Suchprogramm des Unternehmens Google Inc., das die Suche nach Dateien, E-Mails, Chatlogs etc. auf dem eigenen Computer ermöglichte
 Gottlieb-Daimler-Schule (Sindelfingen), zwei öffentliche berufsbildende Schulen im Technischen Schulzentrum in Sindelfingen; die Gottlieb-Daimler-Schule 1 und die Gottlieb-Daimler-Schule 2
 Gottlieb-Daimler-Stadion (1993–2008), seit 9/2008 Mercedes-Benz Arena, ein Fußballstadion im NeckarPark im Stuttgarter Stadtteil Bad Cannstatt
 Government Digital Service, Einheit des Cabinet Office der Regierung des Vereinigten Königreichs
 Großes Deutsches Sprachdiplom

GdS steht für:
 Gegen die Strömung, Organisation für den Aufbau der Revolutionären Kommunistischen Partei
 Gesellschaft der Staudenfreunde
 Gewerkschaft der Sozialversicherung, organisiert Beschäftigte aus den Bereichen der Sozialversicherung (Krankenversicherung, Rentenversicherung, gesetzlichen Unfallversicherung und der Arbeitslosenversicherung)
 Grad der Schädigungsfolgen, ein Rechtsbegriff aus dem sozialen Entschädigungsrecht, der den Begriff der Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdE) seit 2007 abgelöst hat

gds steht für:
 Ghandruk Sign Language (ISO-639-3-Code), Ortsgebärdensprache in Ghandruk, Distrikt Kaski, Verwaltungszone Gandaki, Nepal

Abkürzung